Трстјењице могу бити:

 Трстјењице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Трстјењице (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Трстјењице (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република